Bardong ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bardong, deutscher Jurist
 Heinrich Bardong (1917–2015), Ehrendomkapitular im Bistum Mainz und Dekan des Dekanates Darmstadt
 Kurt Bardong (1908–1945), deutscher Klassischer Philologe und Medizinhistoriker
 Otto Bardong (1935–2003), deutscher Historiker und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Bardon